Julio Durán puede referirse a:

 Julio Durán, un político chileno.
 Julio Durán Pérez, un político español.
 Julio Durán, un futbolista español.